

Geografia

West End – sobborgo di Brisbane, Queensland

West End – località di Grand Bahama

West End – area di Vancouver

West End – area di Londra
West End – villaggio e parrocchia civile dell'Hampshire
West End – villaggio e parrocchia civile del Surrey

West End-Cobb Town – CDP dell'Alabama
West End – quartiere di Boston (Massachusetts)
West End – CDP dello Stato di New York
West End – quartiere di Washington

Altro
Teatro del West End – attività teatrale londinese
West End Games – casa editrice di giochi statunitense

Pagine correlate
Westend